AZG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apatzingán (Messico)